Heinäjärvi (finska: Hösjön), kan syfta på ett antal orter och insjöar.

Finland 
Heinäjärvi är namn på många sjöar, kärr, hemman och byar. Heinäjärvi är också ett släktnamn.

Ryssland 
 By i Kiestinki/Ке́стеньга i Louhi rajon i Karelen

Sverige 

Heinäjärvet, sjö i Pajala kommun,  (6,27 ha)
Heinäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 749023-178661), sjö i Pajala kommun, 
Heinäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752098-178938), sjö i Pajala kommun,  (2,8 ha)
Heinäjärvi (Junosuando socken, Norrbotten, 752203-177755), sjö i Kiruna kommun och Pajala kommun,  (10,4 ha)
Heinäjärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (4,9 ha)
Heinäjärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 742177-171625), sjö i Gällivare kommun, 
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 746262-167611), sjö i Gällivare kommun,  (27,7 ha)
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749256-168585), sjö i Gällivare kommun,  (19,9 ha)
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 749307-175195), sjö i Gällivare kommun,  (7,25 ha)
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 750255-168703), sjö i Gällivare kommun,  (10,1 ha)
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 751740-168920), sjö i Gällivare kommun,  (8,12 ha)
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 751937-168234), sjö i Gällivare kommun, 
Heinäjärvi (Gällivare socken, Lappland, 751965-168302), sjö i Gällivare kommun,  (13 ha)
Heinäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 749079-176448), sjö i Kiruna kommun, 
Heinäjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753208-177867), sjö i Kiruna kommun,  (6,75 ha)

Se även
Hösjön
Heinävesi, kommun i landskapet Södra Savolax i Finland, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn